Пётр Глебов:
 Глебов, Пётр (в монашестве Павел; 1827—1904) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры.
 Глебов, Пётр Петрович (1915—2000) — советский и российский актёр театра и кино.